Zoran Janković (1942-2002) – pallanuotista jugoslavo
 Zoran Janković (1953) – politico e imprenditore sloveno
 Zoran Janković (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato bulgaro